Представители флоры и фауны, встречающиеся на атолле Каролайн:

Флора

Древесные растения

Кустарники

Травянистые растения

Фауна

Птицы, гнездящиеся на атолле 

 Onychoprion fuscata чёрная крачка
 Fregata minor большой фрегат
 Sula dactylatra голуболицая олуша
 Sula leucogaster бурая олуша
 Sula sula красноногая олуша
 Fregata ariel фрегат-ариэль
 Anous stolidus обыкновенная глупая крачка
 Anous minutus малая крачка
 Gygis alba белая крачка
 Phaethon rubricauda краснохвостый фаэтон
 Procelsterna cerulea серая глупая крачка

Другие птицы 

 Pluvialis fulva зонтичная ржанка
 Numenius tahitiensis таитийский кроншнеп
 Heteroscelus incanum улиты
 Eudynamys taitensis фазанья шпорцевая кукушка

 Egretta sacra восточная рифовая цапля
 Pluvialis dominica бурокрылая ржанка
 Arenaria interpres камнешарка
 Crocethia alba песчанка

Ящерицы
 Lepidodactylus lugubris геккон древесный
 Gehyra oceanica гехира океаническая

 Cryptoblepharus poecilopleurus сцинки
 Lipinia noctua липиния
 Emoia cyanura эмойя синехвостая
 Emoia impar эмойя

Млекопитающие 

 Rattus exulans малая крыса
 Tursiops gilli дельфины-афалины

Черепахи 

 Chelonia mydas зелёная морская черепаха

Крабы 
 Birgus largo пальмовый вор
 Carpilius maculatus
 Coenobita perlatus

Ссылки 

 

Атолл Каролайн